Боже́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 230 км на південний захід від Парижа, 130 км на схід від Нанта, 50 км на схід від Анже.

1 січня 2013 року цей муніципалітет увійшов до новоствореного муніципалітету Боже-ан-Анжу, що об'єднує Боже, Монполлен, Понтіньє, Сен-Мартен-д'Арсе та Ле-В'єй-Боже.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1648 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 3350,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт муніципалітету

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Мен і Луара